Бугатти:

 Бугатти — гоночная трасса в Ле-Мане (Франция).
 Bugatti Automobiles — французская автомобилестроительная компания и её марка автомобилей класса «люкс».
 Бугатти — команда Формулы-1 компании Bugatti Automobiles.
 Bugatti — основанный в 1978 году немецкий бренд одежды (прежде всего обуви) управляемый Bugatti Holding Brinkmann. Не имеет отношения к автомобилестроительной компании Bugatti.
 Bugatti Holding Brinkmann — немецкий производитель и ритейлер одежды, управляющий таким брендами как: Bugatti, Roland Clothing, Pikeur, Eskadron, Wilvorst, Tziacco, Corpus Line, Dressler, Burberry и тд. 
 Bugatti (Valvosanitaria Bugatti S.p.A) — итальянский производитель запорной сантехнической арматуры, в основном шаровых кранов.
 Бугатти — французский дизель-поезд. Производился французской компанией Этторе Бугатти в 1933—1934 году.
 Bugatti — песня американского рэпера Ace Hood.

Персоналии 
 Бугатти, Джованни Баттиста (1780—1869) — римский палач в 1796—1865 годах.
 Бугатти, Жан (1909—1939) — дизайнер Bugatti Automobiles.
 Бугатти, Оттавио (1928—2016) — итальянский футболист.
 Бугатти, Рембрандт (1884—1916) — итальянский скульптор-анималист.
 Бугатти, Этторе (1881—1947) — основатель компании Bugatti Automobiles.

Примечания